Ammausius ist das Cognomen folgender Personen:

 Cessorinius Ammausius, römischer Soldat
 Flavius Ammausius, römischer Offizier